Washington kan henføre til flere artikler:

Steder 
USA
 Washington D.C. er USA's hovedstad
 Washington (delstat) - en delstat i det nordvestlige USA
 Washington (Arkansas) - en by i USA
 Washington (Connecticut) - en by i USA
 Washington (Kansas) - en by i USA
 Washington (Massachusetts) - en by i USA
 Washington (New Hampshire) - en by i USA
 Washington (North Carolina) - en by i USA
 Washington (Ohio) - en by i USA
 Washington, Pennsylvania
 Washington (Virginia) - en by i USA

Grønland

Greenland 
 Cape Washington, Greenland - et område i Grønland
 Washington Land - et område i Grønland

Storbritannien
 Washington (Tyne and Wear) - et byområre nær Sunderland
 Washington (West Sussex) - en by og et parish i West Sussex

Personer 
 George Washington, USAs første præsident
 Washington Stecanela Cerqueira, tidligere brasiliansk fodboldspiller (født 1975) som også kaldes Washington

Andet 
 Washington D.C. (tv-serie) - en tv-serie
 The Washington Post
 The Washington Times
 Washington-konventionen
 Slaget ved Fort Washington

Se også 
 Washington County - en række counties i USA